Carlos Leal peut désigner :

 Carlos Leal (né en 1964) : général et homme politique vénézuélien ;
 Carlos Leal (né en 1969) : rappeur hispano-suisse ;
 Carlos Leal (né en 1978) : astronome vénézuélien.

Homonymie de patronyme